Bucu bezeichnet

 eine Gemeinde in Rumänien, siehe Bucu (Ialomița)
 eine slawische Burg auf dem Gebiet der heutigen Stadt Lübeck, siehe Burg Bucu